

Patronyme 
Melnikov (masculin ; ) ou Melnikova (féminin ; ) est un patronyme russe qui dérive du russe  (melnik, « meunier »). Il est notamment porté par :
 Alexander Melnikov (1973-), pianiste russe ;
 Alexei Melnikov (1990-), pianiste russe
 Angelina Melnikova (2000-), gymnaste artistique russe ;
 Boris Melnikov (1938-2022), escrimeur soviétique pratiquant le sabre ;
 Boris Nikolaevich Melnikov (1896-1938), homme politique russe soviétique, directeur de l'OMS (Komintern) en 1935-1937 ;
 Constantin Melnikov (1890-1974), architecte russe ;
 Elena Melnikova, (1971-), biathlète soviétique ;
 Ivan Melnikov (1832-1906), baryton russe ; 
 Leonid Melnikov (1906-1981), homme politique soviétique ; 
 Pavel Melnikov (1818-1883), écrivain russe ; 
 Vitali Melnikov (1928-2022), réalisateur russe ;

Patronyme russe